Колоньо ()

 Колоньо-Монцезе — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан.
 Колоньо-аль-Серіо — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо

Див. також 

 Колонь
 Колоньє